Barthélemy Thimonnier
René Thimonnier

Rue
Rue Thimonnier